Memory Almost Full — четырнадцатый сольный студийный альбом Пола Маккартни, вышедший 1 июня 2007 года (Германия) / 4 июня 2007 года (Великобритания) / 5 июня 2007 года (США). Первый его альбом на лейбле Starbucks' Hear Music.

Об альбоме
Запись происходила в 2003 и 2007 годах. Продюсер — Дэвид Кан.

Memory Almost Full вышел в трёх редакциях: Standard, Limited (с дополнительным буклетом) и Limited Deluxe с бонус-диском, на котором представлены дополнительные три трека и интервью с Полом о создании альбома. Также альбом вышел на 180-граммовом виниле с обложкой, раскладывающейся в постер.

Список композиций

Обычное издание
 Dance Tonight — 2:56
 Ever Present Past — 2:59
 See Your Sunshine — 3:22
 Only Mama Knows — 4:19
 You Tell Me — 3:17
 Mr. Bellamy — 3:41
 Gratitude — 3:21
 Vintage Clothes — 2:24
 That Was Me — 2:16
 Feet In The Clouds — 3:26
 House Of Wax — 5:01
 End Of The End — 2:59
 Nod Your Head — 1:58

Limited Deluxe бонус
 In Private — 2:09
 Why So Blue — 3:12
 222 — 3:39
 Paul talks about the music of Memory Almost Full — 26:04

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме на неофициальном сайте
 «Memory Almost Full» World Forum

Альбомы Пола Маккартни
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Каном